Selceest un toponyme qui peut désigner :
en Croatie
Selce, une localité située dans la municipalité de Crikvenica, comitat de Primorje-Gorski Kotar ; 
en Slovaquie
Selce, un village situé dans le district de Banská Bystrica ;
Selce, un village situé dans le district de Krupina ; 
Selce, un village situé dans le district de Poltár ;
en Slovénie
Selce, une localité située dans la commune de Lenart ;
Selce, une localité située dans la commune de Litija ;
Selce, une localité située dans la commune de Lukovica ;
Selce, une localité située dans la commune de Pivka ;
Selce, une localité située dans la commune de Tolmin ;
Selce, une localité située dans la commune de Vojnik ;
Selce nad Blanco, une localité située dans la commune de Sevnica ;
Selce pri Leskovcu, une localité située dans la commune de Krško ;
Selce pri Moravčah, une localité située dans la commune de Moravče.

Voir aussi 
Seltse
Selca